Thailand Open 1997 (также известен как Singha and Eagle Cement Thailand Open 1997 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 10 по 16 марта 1997 года в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Найджела Бонда со счётом 9:7.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Thailand Open
1997 год в снукере